AT-1 Snapper – missile anticarro
 USS Snapper – sottomarino della marina statunitense
 Snapper – videogioco della Acornsoft pubblicato nel 1980.
 Snapper Music – etichetta discografica del Regno Unito
 Snapper – gruppo rock neozelandese guidato da Peter Gutteridge
 Snapper – EP dell'omonimo gruppo
 The Snapper – romanzo del 1990 di Roddy Doyle, tradotto in italiano con il titolo Bella famiglia!.
 Snapper nome comune dei pesci del genere Lutjanus